

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Rokitki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów 
 Rokitki – część  wsi Tarnówka  w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
 Rokitki – część wsi Tylka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Rokitki – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka 
 Rokitki – część wsi Ostrzyce w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino
 Rokitki – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew

Inne 
 Rokitki – jezioro położone w gminie Skarszewy, powiat starogardzki województwo pomorskie
 Rokitki – wzgórze we Wzgórzach Strzelińskich, na Przedgórzu Sudeckim
 Rokitki – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Rokitki Tczewskie